Een verkeersweg:
 N973 (België)
 N973 (Nederland), zie Provinciale weg 973

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing